Затовканюк Сильвестр — командир ВО «Заграва»
 Затовканюк Микола — чеський мовознавець, славіст, україніст, русист, доктор філософії

Українські прізвища